Алексей Уранов:
 Уранов, Алексей Александрович (1901—1974) — советский геоботаник, фитоценолог.
 Уранов, Алексей Васильевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 1566; 26 ноября 1804.